Firley ist der Familienname von

 Annika Firley (* 1986), deutsche Musicaldarstellerin
 Paul Firley (* 1881), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)